Razglednice s Bornea, hrvatski dokumentarni putopis iz 2002. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić i koscenarista Mira Brankovića. Snimljen je analognom BETOM.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih